Sweschnikow ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Wassiljewitsch Sweschnikow (1890–1980), russischer Dirigent und Chorleiter
 German Alexandrowitsch Sweschnikow (1937–2003), sowjetischer Fechter
 Jewgeni Ellinowitsch Sweschnikow (1950–2021), russisch-lettischer Schachspieler
 Kirill Michailowitsch Sweschnikow (* 1992), russischer Radsportler

Sweschnikow steht für:
 Sweschnikow-Variante, nach Jewgeni Sweschnikow benannte Schacheröffnung